Ти́хон Фёдорович Степа́нов (1795—1847) — русский учёный, профессор кафедры политической экономии Харьковского университета, , автор оригинального курса политической экономии.

Отец зоолога Павла Тихоновича Степанова.

Биография 
Родился в Воронеже в 1795 году в семье чиновника. 

Учился в Воронежской духовной семинарии, по окончании которой в 1814 году своекоштным студентом поступил в Императорский Харьковский университет, где в 1819 году окончил курс со степенью кандидата по отделению нравственных и политических наук. Однако по доносу вместе с несколькими другими студентами, удостоенными того же звания, был лишён кандидатской степени и в 1821 году вторично сдавал экзамен и вновь был признан достойным звания кандидата юридических наук. По окончании университетского курса некоторое время он состоял учителем в частном мужском пансионе де-Роберти. В 1823 году получил должность преподавателя всеобщей истории и географии в Харьковском институте благородных девиц. В 1824 году получил степень магистра политической истории и статистики за сочинение «О политическом равновесии». 

Перед экзаменом на степень магистра ректор университета Джунковский предложил Степанову занять кафедру русского права; предложение это Степановым было отклонено по нежеланию заниматься этим предметом. Не получив места на кафедре политической экономии, в 1830 году он поступил на службу в государственную комиссию погашения долгов в Санкт-Петербурге в должности помощника письмоводителя.

В 1832 году он получил место экстраординарного профессора на кафедре политической экономии и вернулся в Харьков, где также вновь стал преподавать в институте благородных девиц. Занимал последовательно должности синдика (1833—1834), декана нравственно-политического факультета (1835), проректора университета (1837); наблюдал за учебною частью в состоявшем при университете Педагогическом институте (1839).

В 1845 году вышел в отставку по болезни и отправился в продолжительную поездку за границу, чтобы поправить здоровье. Умер в 1847 году.

Научная деятельность 
В периодических изданиях конца 1820-х и в 1830-х годах напечатал статьи философского и политико-экономического содержания («Журнал Министерства народного просвещения», «Литературная газета», «Сын Отечества»). Был сторонником трудовой теории стоимости А. Смита, противником протекционизма; критиковал теорию народонаселения Т. Р. Мальтуса. Стал автором первого в России оригинального курса политической экономии: «Записки о политической экономии» (Часть I. — Санкт-Петербург, 1844 и Часть II. — Харьков, 1848). 

Отдельными изданиями были также напечатаны: 
 Вступительная лекция по политической экономии, прочитанная Степановым в Имперском Харьковском университете 5 сентября 1832 г., в качестве экстраординарного профессора. — Харьков: Унив. типография, 1833.
 "Речь о сущности, важности и назначении политических наук, произнесенная в торжественном собрании Харьковского университета э. о. профессором политической экономии и дипломатии Тихоном Степановым". 30 авг. 1833 г. — Харьков: Унив. тип., 1833. — 64 с.
 Общенародное право, в совокупности с дипломатией — сочинение в двух томах из-за смерти автора остался ненапечатанным, был уже разрешен цензурой в 1847 году.

Примечания

Литература 
 
 Левитский В. Степанов, Тихон Федорович // Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования, 1805—1905 / Под ред. М. П. Чубинского и Д. И. Багалая. — Харьков, 1908. — С. 277—279. 

Политэкономы
Выпускники отделения нравственных и политических наук Харьковского университета
Преподаватели Харьковского института благородных девиц